Kovelo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kovelo (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kovelo (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Kovelo, insjö i Somero, Egentliga Finland

Robotskapade Finlandförgreningar